Agnete Brinch er født i Varde i 1970, opvokset i Oksbøl, og har siden 1999 været bosiddende i Billum. Hun har kunstnerisk virke i eget selvstændigt værksted i Blåvand.

I sit kunstneriske arbejde har Agnete Brinch opnået eget unikt billedsprog, som giver beskueren en følelse af genkendelighed og nærvær. Hun inspireres og forelskes i sine motiver - foreviger dem. De lever videre gennem hende og alle, der lader sig inspirere og forelske. Vi kan spejle os i deres ro, ægthed og nærvær.

Med sine kunstprojekter har Agnete Brinch opnået national og international anerkendelse på flere sær- og soloudstillinger i ind- og udland, blandt andet på Frederiksborg Slot, Karen Blixen Museum og Kunstforeningen GL STRAND.

Kvinder der forandrer verden

Kvinderne er Agnete Brinchs store inspiration og overordnede projekt. Som kunstner arbejder hun med, hvordan kvinden i billedkunsten på godt 150 år har ændret sig fra blysomt objekt til stærkt subjekt i sin egen ret. Hun beundrer de kvinder, der har haft mod og vilje til at bryde med samtidens forventninger, og samtidig også kvinder, der var og er limen i vort samfund. De gjorde og gør en forskel.

Agnete Brinchs fascination har udmøntet sig i kunstprojektet Kvinder der forandrer verden, hvor hun fortolker sine rollemodeller. Hun portrætterer stærke og markante kvindeskikkelser som Anna Ancher, Marie Curie, Frida Kahlo, Karen Blixen, Suzanne Brøgger, Helle Thorning-Schmidt og Puk Damsgård. Altså både fortidens og nutidens kvindelige forbilleder.

Kunstnerisk har Agnete Brinch også nogle klare forbilleder, for eksempel Vilhelm Hammershøj og Anna Ancher. Hendes palet er mørk og melankolsk – som mørket fra hendes jyske hjemegn, en art Nordic Noir. De gråblå, grønlige og brune nuancer er Nordens toner. De giver det tavse maleri et lavmælt sprog, der taler til eftertænksomhed og ro.

https://www.agnetebrinch.dk/

Billedkunstnere fra Danmark